Магно́лія:

 Магнолія (Magnolia) — рід рослин родини магнолієвих, включає близько 210 видів.
 Магнолія (фільм) () — американський фільм-драма 1999 року, режисера Пола Томаса Андерсона, знятий за його сценарієм.
 Магнолія-ТВ — українська телекомпанія.

Топонім

Магнолія — місто, штат Арканзас
 Магнолія — місто, штат Делавер
 Магнолія — місто, штат Айова
 Магнолія — місто, штат Міннесота
 Магнолія — місто, штат Міссісіпі
 Магнолія — місто, штат Нью-Джерсі
 Магнолія — місто, штат Північна Кароліна
 Магнолія — місто, штат Техас
 Магнолія — місто, штат Вісконсин
 Магнолія — селище, штат Іллінойс
 Магнолія — селище, штат Массачусетс
 Магнолія — селище, штат Огайо
 Магнолія — переписна місцевість, штат Кентуккі